est un mot anglais signifiant « révolte ». Il peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Cinéma 
 Revolt, film de science-fiction de Joe Miale (2017).

Audiovisuel 
 , chaîne de télévision américaine créé par  orientée vers la musique.

Logiciel 
 Revolt, logiciel de messagerie et visioconférence, dans environnement Linux, permettant d'utiliser le protocole Matrix.